DMF peuvent faire référence à :

 diméthylformamide, un composé chimique servant couramment de solvant ;
 diméthylfurane, un composé aromatique servant dans les arômes alimentaires ; 
 dimethyl fumarate (en français, fumarate de diméthyle), un produit chimique aux propriétés antifongiques ;
 Drug Master File, un document utilisé dans l'industrie chimique ou pharmaceutique pour décrire le procédé de fabrication d'un composé ;
 direction des Musées de France ;
 Dictionnaire du Moyen Français ;
 dual mass flywheel (en français, un volant moteur bimasse).